Четряково — название населённых пунктов в России:
 
 Четряково — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Четряково — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Четряково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Четряково — деревня в Ступинском районе Московской области.